Кибро́н, Киберо́н () — может иметь следующие значения:

 Киброн (бухта) — бухта Бискайского залива.
 Киброн (маяк) — маяк на полуострове Киберон.
 Киброн (коммуна) — коммуна Франции, на оконечности полуострова Киберон.
 Киброн — полуостров, ограничивающий бухту Киброн.
 Сен-Пьер-Киброн — коммуна Франции, на севере полуострова Киброн.
 Киберонская экспедиция (1795) — неудачная экспедиция английского правительства и французских эмигрантов для поддержки роялистов Вандеи и Бретани.

См. также 
 Шуаны